Кураков — русская фамилия.

Известные носители 
 Кураков, Дмитрий Викторович (род. 1961) — российский дипломат.
Кураков, Иван Григорьевич (1903—?) — советский педагог, руководитель образования, командир 2-го сектора партизан Крыма
 Кураков, Лев Пантелеймонович (1943—2020) — российский экономист и государственный деятель, председатель Госсовета Чувашии, академик РАО.
 Кураков, Юрий Сергеевич (Юра Буйвол; род. 1992) — российский музыкант, основатель проекта «BIFFGUYZ».